

Cinema 
 Vogliamo vivere! (To Be or Not to Be) – film del 1942 diretto da Ernst Lubitsch
 Essere o non essere (To Be or Not to Be) – film del 1983 diretto da Mel Brooks

Letteratura 
 Essere o non essere (To Be or Not to Be) – frase dellAmleto di William Shakespeare

 Musica 
 To Be or Not to Be – album discografico degli Status Quo del 1983
 To Be or Not to Be – album dei Nightmare del 2014To Be or Not to Be'''''  – singolo di Mel Brooks